Exil bezeichnet:

 Exil, ein meist unfreiwilligen Aufenthalt in der Fremde 

 Exil (Feuchtwanger), ein Roman von Lion Feuchtwanger aus dem Jahr 1940
 Exil (Saint-John Perse), ein Gedichtband von Saint-John Perse aus dem Jahr 1942
Filmtitel
 Exil (2004), ein Film von Tony Gatlif (2004)
 Exil (2020), ein Film von Visar Morina (2020)
Tatort: Exil!, TV-Krimi (2001)